Lorcha steht für:

 Lorcha (Alicante), Gemeinde in der Valencianischen Gemeinschaft, Spaniens
 Lorcha (Schiffstyp), Segelschiff mit europäischem Rumpf und chinesischer Takelage